A38, A-38 ou A.38 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Bande dessinée 
 Laissez-passer A-38, dans la maison qui rend fou, une étape dans le dessin animé Les Douze Travaux d'Astérix inspiré de la bande dessinée Astérix.

Culture 
 , centre culturel, salle de concert et restaurant sur un bateau à Budapest.

Médecine 
 Scarlatine, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Aero A.38, un avion de transport commercial tchèque.

Autoroutes
  Autoroute allemande A38 reliant Göttingen à Leipzig ;
  Autoroute espagnole A-38, projet d'autoroute devant relier Valence à El Verger ;
  Autoroute française A38 reliant Pouilly-en-Auxois à Plombières-lès-Dijon ;
  Autoroute portugaise A38 reliant Almada à Costa da Caparica.

Camion
 Alfa Romeo A38, un modèle du constructeur italien Alfa Romeo.

Routes
   Route britannique A38 reliant Bodmin à Mansfield ;
  Route nord-irlandaise A38 reliant Dundalk à Castleblayney.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres